Кікі Бертенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але знялись перед своїм матчем першого кола.

Леслі Керкгове і Лідія Морозова виграли титул, у фіналі перемігши Ежені Бушар і Кірстен Фліпкенс з рахунком 6–7(4–7), 6–4, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2017
BGL Luxembourg Open, парний розряд